

Patronyme 

 Josée Drevon (?-), est une actrice française ;
 Joseph-Claude Drevon (1747-1823) est un avocat et homme politique français.

Entreprise 
 , constructeur français de motocycles actif de 1946 à 1953.

Lien externe